Crio (, "ariete", o , Krèios, "maestro", "signore"), chiamato anche "Megamede" ("Grande Signore"), figlio di Urano (il cielo) e di Gea (la terra).

Crio rappresenta il titano delle stelle, e il pilastro del Sud.

Genealogia 
Secondo la Teogonia, Crio sposò Euribia, dalla quale ebbe Astreo, Pallante e Perse.
Pausania gli attribuisce anche la paternità di Pitone.

Genealogia (Esiodo)

Mitologia 
Quando suo fratello Crono ordì una congiura per spodestare il padre, ordinò a Crio e agli altri suoi fratelli Ceo, Giapeto e Iperione di posizionarsi ai quattro angoli della terra così quando Urano scese per accoppiarsi con Gea, i quattro titani lo afferrarono, tenendolo fermo, mentre Crono lo evirava con una falce.

Successivamente, tutti i Titani vennero sconfitti da Zeus, Poseidone, Ade, Era, Demetra ed Estia e imprigionati nel Tartaro, da cui alla fine, secondo Pindaro ed Eschilo (nel Prometeo liberato) Zeus stesso li avrebbe liberati in un atto di clemenza.

La posizione di Crio e dei suoi tre fratelli ai quattro angoli del mondo nel mito della deposizione di Urano discende probabilmente dai "pilastri cosmici" di altre mitologie che separano il cielo dalla terra e Crio rappresenta il pilastro del Sud (Κριῶς significa "ariete" e l'inizio dell'anno greco era segnato dal sorgere della costellazione dell'ariete da sud).

Era il dio delle mandrie e delle greggi, e forse anche del saccheggio, era uno dei Titani di minore interesse anche se personificava l’ideale della forza e della potenza.

Nella letteratura moderna
Crio appare nelle saghe letteraria Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo , Eroi dell'Olimpo e Percy Jackson racconta gli Dei greci di Rick Riordan.

Note

Collegamenti esterni 
 

Titani